Залізняк:

 Залізняк — оксид заліза
 Залізняк — село, Сумська область, Сумський район

Рослини 
 Залізняк — листопадне дерево родини гамамелідових
 Залізняк — рід рослин родини глухокропивових
 Залізняк — вид дерев з родини коноплевих

Люди 

 Залізняк Андрій Анатолійович — видатний радянський та російський лінгвіст.
 Залізняк Богдан Васильович — український поет.
 Залізняк Володимир (* 1895 — † ?) — інженер-хімік.
 Залізняк Леонід Львович (* 1951) — український археолог.
 Залізняк Максим (* близько 1740 — † після 1768) — керівник гайдамацького повстання 1768 року, відомого під назвою Коліївщина, козацький отаман.
 Залізняк Микола Кіндратович (* 1888 — † 1950) — український громадсько-політичний діяч, публіцист і дипломат.
 Залізняк — псевдонім Петра Мірчука.
 Залізняк — прізвисько Івана Шпонтака.

Організації 
 Українське лицарство «Залізняк» — підпільна військової молодіжна організація Українське лицарство «Залізняк» у м. Чернівці в 1930-х рр.

Див. також 
 Залізняк (прізвище)
 Железняк